Aspern kan syfta på:
 Aspern, Wien ‒ en ort i Österrike, sedan 1905 inkorporerad i Wien
 Seestadt Aspern - stadsdel i Aspern
 Flughafen Aspern ‒ en tidigare flygplats i Aspern

Se även
Slaget vid Aspern-Essling